Dzieci Ulmów – siedmioro dzieci Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej, Słudzy Boży. Wraz z rodzicami zostały zamordowane przez Niemców za ukrywanie Żydów.

Były to w kolejności od najstarszego:
 Stanisława (ur. 18 lipca 1936)
 Barbara (ur. 6 października 1937)
 Władysław (ur. 5 grudnia 1938)
 Franciszek (ur. 3 kwietnia 1940)
 Antoni (ur. 6 czerwca 1941)
 Maria (ur. 16 września 1942)
 siódme dziecko (nienarodzone)

Śmierć i upamiętnienie 

Prawdopodobnie w drugiej połowie 1942 roku Józef i Wiktoria Ulmowie przyjęli pod swój dach ośmioro żydowskich uciekinierów z rodzin Goldmanów/„Szallów”, Grünfeldów i Didnerów. Wiosną 1944 zostali zadenuncjowani przez granatowego policjanta, Włodzimierza Lesia (z pochodzenia Ukraińca), który wcześniej zagarnął majątek rodziny „Szallów” i zamierzał pozbyć się jego prawowitych właścicieli. 24 marca 1944 niemieccy żandarmi z posterunku w Łańcucie rozstrzelali małżeństwo Ulmów i szóstkę ich dzieci. Razem z nimi zginęli również wszyscy ukrywani Żydzi.

24 marca 2004 w Markowej odsłonięto pomnik rodziny Ulmów.

17 września 2003 biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga otworzył proces beatyfikacyjny 122 polskich męczenników z okresu II wojny światowej, wśród których znaleźli się Józef i Wiktoria Ulmowie, ich sześcioro dzieci oraz siódme nienarodzone. 20 lutego 2017 Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zezwoliła na przejęcie prowadzenia procesu rodziny Ulmów przez archidiecezję przemyską.

17 grudnia 2022 papież Franciszek podpisał dekret uznający męczeństwo dzieci w tym nienarodzonego oraz ich rodziców, co otwiera drogę do ich beatyfikacji. 14 lutego 2023 metropolita przemyski abp Adam Szal ogłosił 10 września tegoż roku jako  datę uroczystości beatyfikacyjnej rodziny Ulmów, która została zatwierdzona przez papieża Franciszka.

Los rodziny Ulmów stał się symbolem martyrologii Polaków mordowanych przez Niemców za niesienie pomocy Żydom. Ich imię nosi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej, które otwarto w Markowej 17 marca 2016 roku w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Przypisy 
.

Polacy i obywatele polscy straceni przez Niemcy nazistowskie za ukrywanie osób narodowości żydowskiej
Słudzy Boży II procesu beatyfikacyjnego drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej
Urodzeni w XX wieku
Zmarli w 1944
Polscy Czcigodni Słudzy Boży Kościoła katolickiego